Курма — река в России. Берёт начало в Унинском районе Кировской области, а далее течёт по Сюмсинскому району Удмуртии. Устье реки находится в 74 км по правому берегу реки Лумпун. Длина реки составляет 12 км, площадь водосборного бассейна 48,7 км². Направление течения - юго-восток, всё течение проходит по ненаселённому лесу.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от водомерного поста посёлка городского типа Аркуль до города Вятские Поляны, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300512111100039030
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103903
 Код бассейна — 10.01.03.005
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Унинского района
Реки Сюмсинского района
Притоки Лумпуна